Iotapa, Iotape, Jotapa ou Jotape, forma romanizada, a partir do  , do nome de origem persa Euttob, foram várias princesas persas, helenísticas, romanas e da família de Herodes.

 Iotapa (filha de Artavasdes I da Média Atropatene), casou-se com Alexandre Hélio, para cimentar a aliança entre seu pai e Marco Antônio, mas, depois da derrota de Antônio para Otaviano, foi devolvida ao pai, que estava vivendo em exílio.
 Iotapa (filha de Sampsigeramus II), filha do rei de Emesa, casada com Aristóbulo, irmão de . Alguns historiadores modernos propõem que esta Iotapa seja neta da Iotapa, filha de Artavasdes I da Média Atropatene.
 Iotapa, filha da anterior e de Aristóbulo, era surda.
 Iotapa (filha de Antíoco III de Comagena), casada com um trineto de Herodes, Alexandre, filho de .

 Iotapa (cidade) ou Iotape ( ou Aidap) — antiga cidade portuária] situada na extremidade ocidental da Cilícia, da qual existem ruínas dos períodos helenístico, romano e bizantino] situadas na costa do Mediterrâneo a meio caminho entre as cidades turcas de Gazipaşa e Alanya.

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história